3754 км, 3754-й киломе́тр — топоним в пост-СССР России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 3754 км, Пут. пост 3754 км — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 703196.
 3754 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Кемеровская область). Код 880394.